Skolgatan kan avse:

Skolgatan, Göteborg
Skolgatan, Hjo
Skolgatan, Malmö
Skolgatan, Umeå
Skolgatan, Uppsala